Le nom de freinage magnétique peut désigner :
 l'utilisation de freins à courants de Foucault ;
 le freinage magnétique en astronomie.